New Trolls – gruppo musicale italiano
 New Trolls – album dei New Trolls del 1970
 New Trolls – album dei New Trolls del 1979